Ariguaní kan syfta på:

Colombia 

 Ariguaní (ort), Cesar, 
 Ariguaní (kommun), Magdalena,